Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Betsy Nagelsen e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Helen Kelesi e Raffaella Reggi-Concato 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Betsy Nagelsen /  Gabriela Sabatini (campionesse)

 Katerina Maleeva /  Lori McNeil (semifinali)
 Jo Durie /  Julie Richardson (secondo turno)
 Helen Kelesi /  Raffaella Reggi-Concato (finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1990